Huancavelicano – abitanti di Huancavelica
Huancavelicano – abitanti di Regione di Huancavelica